Breg – fiume della Germania
 Cobthach Cóel Breg – leggendario re d'Irlanda

Pagine correlate

 Berg
 Brega